Louis-Henri de Bourbon peut faire référence à :
Louis-Henri de Bourbon (1640-1703), prince de Neufchâtel et de Valangin, comte de Noyers et de Dunois ;
Louis-Henri de Bourbon (1673-1677), prince du sang, comte de la Marche puis comte de Clermont ;
Louis-Henri de Bourbon (1692-1740), prince du sang, duc d'Enghien puis duc de Bourbon, dit « Monsieur le Duc ».